Blendinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Barth-Blendinger (1884–1971), deutsche Hauswirtschaftspädagogin
 Friedrich Blendinger (1912–1995), deutscher Archivar und Historiker
 Günter Blendinger (* 1945), deutscher Grafiker
 Heinrich Blendinger (1881–1957), deutscher Schulleiter
 Herbert Blendinger (1936–2020), österreichischer Komponist deutscher Herkunft
 Wolfgang Blendinger (* 1955), deutscher Geologe